Betel Casimir (20 de agosto de 1997) es un deportista chadiano que compite en taekwondo. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Panafricanos de 2019, y una medalla de bronce en el Campeonato Africano de Taekwondo de 2021.

Palmarés internacional

Referencias 

Practicantes de taekwondo de Chad